Чемпіонат Угорщини з футболу 1993—1994 — 92-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вперше здобув Вац.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ференцварош взяв участь у Кубку володарів кубків 1994—1995 як переможець Кубку Угорщини 1993—1994.
2. Після закінчення сезону клуб Раба змінив назву на Дьйор.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1993—1994
Угорщина
Угорщина
1993 в угорському спорті
1994 в угорському спорті